Ray (film), een biografische film over de Amerikaanse zanger en pianist Ray Charles
Ray (Iran), een historische stad in Iran in de buurt van Teheran
Ray (Londen), een Brits historisch motorfietsmerk
Ray (Nottingham), een Brits historisch motorfietsmerk
Ray (voornaam), een jongensnaam
Ray (North Dakota), een plaats in de VS
Ray (rivier), een rivier in Vietnam
Ray (Đồng Nai), een plaats in de provincie Đồng Nai, Vietnam

Personen met de achternaam Ray
 Greg Ray (1966), Amerikaans autocoureur
 Man Ray (1890-1976), Amerikaans fotograaf, kunstenaar en filmregisseur
Charlie Ray, een Amerikaanse actrice
Gene Anthony Ray, een Amerikaanse acteur en danser
James Earl Ray, een Amerikaanse crimineel 
Johnnie Ray, een Amerikaanse zanger, liedjesschrijver en pianist